Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 2008 in Dresden. Es beteiligten sich 111 Mannschaften, darunter neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 11 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten vier Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Die Platzierung der Mannschaften wurde zunächst nach Mannschaftspunkten ermittelt. Bei Gleichheit folgten als Kriterien die Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und die Olympiade-Buchholz-Wertung. Die Brettpunkte als viertes Wertungskriterium mussten nicht herangezogen werden.

Mannschaften

1. Georgien

2. Ukraine

3. USA

4. Russland

5. Polen

6. Armenien

7. Serbien

8. China

9. Israel

10. Weißrussland

11. Rumänien

12. Italien

13. Frankreich

14. Ungarn

15. Indien

16. Slowakei

17. Mongolei

18. Niederlande

19. Bulgarien

20. Kroatien

21. Deutschland

22. Usbekistan

23. Spanien

24. Griechenland

25. Kuba

26. Vietnam

27. Österreich

28. Lettland

29. Argentinien

30. Türkei

31. Aserbaidschan

32. Estland

33. Moldawien

34. Deutschland B

35. Montenegro

36. Tschechien

37. Slowenien

38. Schweden

39. Iran

40. Schweiz

41. Kolumbien

42. Indonesien

43. Philippinen

44. Luxemburg 

Die Ersatzspielerin Martine Risch kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

45. Kasachstan

46. Portugal 

Die Ersatzspielerin Maria Amanda Plácido wurde nicht eingesetzt.

47. Deutschland C

48. Brasilien

49. Kirgisistan

50. England

51. Litauen

52. Ecuador

53. Norwegen

54. Finnland

55. Dominikanische Republik

56. Schottland

57. Südafrika

58. Turkmenistan 

Die turkmenische Mannschaft trat zur letzten Runde nicht mehr an. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen. Die Spielerin Halbagt Reimova war zum vierten Mal bei einer Olympiade als Ersatzspielerin aufgeboten, kam aber in allen Fällen nicht zum Einsatz.

59. Bosnien und Herzegowina

60. Island

61. IPCA

62. Neuseeland

63. Australien

64. El Salvador

65. Kanada

66. Mexiko

67. Venezuela

68. Guatemala

69. IBCA

70. Dänemark

71. Bolivien

72. ICSC

73. Algerien

74. Bangladesch

75. Tadschikistan

76. Syrien 

Die an Brett 4 als Stammspielerin aufgestellte Dhuha Farha kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

77. Albanien 

Die an Brett 4 als Stammspielerin aufgestellte Rozana Gjergji kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

78. Sri Lanka

79. Wales

80. Uruguay

81. Puerto Rico 

Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen die verspätet angereisten Kenianerinnen. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspielerinnen berücksichtigt.

82. Libanon

83. Costa Rica

84. Paraguay

85. Katar

86. Taiwan

87. Irak

88. Ägypten

89. Vereinigte Arabische Emirate

90. Angola

91. Tunesien

92. Jemen

93. Botswana

94. Irland 

Die Mannschaft erhielt in der vorletzten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

95. Barbados

96. Japan

97. Nigeria 

Nigeria nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

98. Honduras

99. Suriname

100. Malta

101. Libyen

102. Pakistan 

Die Mannschaft erhielt in der fünften Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde. Außerdem gab es in Runde 6 einen kampflosen Sieg gegen Afghanistan. Dieser ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 berücksichtigt.

103. Panama 

Im Spiel der vierten Runde wurde Brett 2 unter Namensnennung von Raisa Melissa Barría Baker freigelassen. Die als Stammspielerin gemeldete Baker kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

104. Macau

105. Fidschi 

Die Mannschaft erhielt in der fünften Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde. Wie bei der vorigen Olympiade wurde die Ersatzspielerin Sharma Shradha nicht eingesetzt.

106. Südkorea 

Die Mannschaft erhielt in der achten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

107. Trinidad und Tobago 

Die Mannschaft erhielt in der siebenten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde. Die an Brett 3 gemeldete Stammspielerin Melissa Pereira kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

108. Aruba 

Die Mannschaft erhielt in der sechsten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

109. Kenia 

Kenia traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur dritten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus neun Wettkämpfen. Die am vierten Brett aufgestellte Stammspielerin Isabelle Asiema kam im Laufe des Turniers nicht zum Einsatz. In zwei Fällen wurde sie namentlich aufgestellt, die Partie aber kampflos abgegeben.

110. Seychellen 

Die Mannschaft erhielt in der dritten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde.

111. Afghanistan 

Die Mannschaft erhielt in der vierten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und 2 Brettpunkten bewertet wurde. Zudem wurden eine Reihe von Partien kampflos abgegeben. Diese sind in den obigen Einzelbilanzen nicht enthalten.

Anmerkungen

Quellen 
 Schacholympiade der Frauen 2008 bei olimpbase.org
 Schacholympiade der Frauen 2008 bei chess-results.com

2008
Schach 2008
Schach (Deutschland)
Sport (Dresden)